Landsvägen kan syfta på 
Landsvägen - en väg i södra Skåne, tidigare huvudväg mellan Malmö och Ystad, se Länsväg 101
Landsväg - en väg för fordonstrafik utanför tätortsområde som inte är en motorväg
Landsvägen, Sundbyberg - huvudgata i centrala Sundbyberg